Club de Deportes Naval kan både betyda:
Deportes Naval de Talcahuano -  en tidigare chilensk fotbollsklubb från Talcahuano 1944–1991
Club de Deportes Naval de Talcahuano - en chilensk fotbollsklubb från Talcahuano bildad 1972